Аскети́зм (психоанализ) (от рус. аске́за, от греч. ασκεσις — «упражнение») — адаптивный механизм психологической защиты. Термин был предложен Зигмундом Фрейдом, основателем психоанализа, в дальнейшем понятие развила его дочь Анна Фрейд. 

Аскетизм в психологии следует понимать, как отрицание, отказ и подавление в себе чувственных стремлений. При проявлении защитного механизма исчезает желание и тяга к достижению определённых социальных целей или желаний.

Изначально аскетизм как механизм психологической защиты был описан в работе Анны Фрейд «Психология Я и защитные механизмы» и определён как подавление и отрицание всех инстинктивных побуждений.

Анна Фрейд при описании данного защитного механизма основывалась на поведении подростков, приводя их проблемы в пример проявления аскетизма.

А. Фрейд указывала на то, что данный механизм характерен в большей степени для возрастной категории подростков. Примером данного механизма на практике является недовольство своей внешностью и стремление к её изменению. Следствие ситуации подобного типа — защитное поведение, а именно аскетизм (самоограничение).

Источники 
 Зигмунд Фрейд. The neuro-psychoses of defence // The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud = Die Abwehr-Neuropsychosen (1894). — Лондон: Hogarth press and the Institute of Psychoanalysis, 1962.
 Зигмунд Фрейд. Массовая психология и анализ человеческого Я (1921)
 Анна Фрейд. Психология Я и защитные механизмы = Das Ich und die Abwehrmechanismen. — Москва: Педагогика-Пресс, 1993.
 С. А. Зелинский. «Управление психикой посредством манипулятивного воздействия»
 Ненси Мак-Вильямс, «Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе», изд. «Класс», 1998.
 Зигмунд Фрейд, «„Я“ и „Оно“», 1923
 
 

Защитные механизмы